Шарль-Мари-Франсуа Олье, маркиз де Нуантель () — французский дипломат, посол Франции в Османской империи; этнограф, первый собиратель сказок «Тысяча и одна ночь»; ценитель классической античности.

Для закрепления за французами полученных торговых прерогатив Шарль Олье де Нуантель предпринял в сентябре 1673 года из Константинополя 17-месячное путешествие по османским владениям. Со свитой он посетил острова Хиос и Киклады, позже Палестину и Египет. В 1674 году Олье де Нуантель посетил и Афины. С собой он взял художника — Жака Каррея, который создал серию рисунков уцелевших скульптур Парфенона. Хотя они были идеализированны и созданы под влиянием эстетики эпохи Возрождения, однако соответствовали современному представлению археологической точности. Именно они положены в основу всех известных реконструкций скульптурных композиций восточного и западного фронтона Парфенона. Репринт рисунков Жака Каррея с описанием приведен в книге братьев Этьен «Загадка античной Греции: Археология открытия».

В 1697 г. титул маркиза де Нуантель купил Луи де Бешамель, в честь которого назван соус бешамель.

Примечания

Литература 
 Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Charles Olier, marquis de Nointel » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878 (Wikisource)
Vandal A. L'Odyssée d'un ambassadeur: Les voyages du marquis de Nointel, 1670 - 1680 / Albert Vandal. – Paris: Plon-Nourrit et Cie, 1900. – 355 p.
Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. – М.: Междунар. отношения, 1991. – 384 с. – (Из истории дипломатии).

Послы Франции в Османской империи
Этнографы Франции
Путешественники Франции XVII века
Путешественники в Турцию
Путешественники в Египет
Путешественники в Грецию
Тысяча и одна ночь